Suore di Santa Maria, di Parigi
 Suore di Santa Maria di Loreto
 Suore di Santa Maria di Namur
 Suore di Santa Maria Maddalena Postel